USS Coral Sea ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos para rememorar la batalla del Mar del Coral de la Segunda guerra Mundial.

 El , fue un portaaviones de escolta nombrado Alikula Bay durante su construcción y renombrado Coral Sea poco después de ser botado en 1943 y renombrado Anzio un año después. Finalmente, fue dado de baja en el año 1946.

 El , fue un portaaviones en servicio desde 1946 hasta 1990, en la que se incluye una década de acción en la Guerra de Vietnam.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos